Valeri Vassiliev est le nom de plusieurs personnalités :
 Valeri Vassiliev (1949-2012), joueur de hockey sur glace russe.
 Valeri Vassiliev (1994), joueur de hockey sur glace russe.